Сан Антонио де ла Преса има више значења:

 Сан Антонио де ла Преса (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де ла Преса, Ел Фресно (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де ла Преса (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику